Alex King peut désigner :
 Alex King (1975), joueur anglais de rugby à XV ;
 Alex King (1985), joueur allemand de basket-ball ;
 Alex King (1992), arbitre australien de football.

Voir aussi 
 Alexander King (1909-2007), scientifique chimiste britannique, cofondateur du Club de Rome